Obhájkyní titulu soutěže ženské dvouhry na Australian Open 2013 byla běloruská tenistka a světová jednička Viktoria Azarenková, která na dvorcích Melbourne Parku získala premiérový a do té doby jediný grandslamový titul ve dvouhře.

Vítězka do žebříčku získala 2 000 bodů a připsala si částku 2 430 000 australských dolarů.

O největší překvapení soutěže se v americkém čtvrtfinále postarala teenagerka Sloane Stephensová, když zdolala třetí nasazenou a pětinásobnou šampiónku melbournského grandslamu Serenu Williamsovou. Ta si stěžovala na bolesti zad a v utkání si vyžádala zdravotní přestávku. Po prohře Williamsová ke zdravotní indispozici uvedla: „Stalo se to, když jsem si šla pro kraťas. Zablokovalo mě to a nemohla jsem se pořádně hýbat.“

Titul obhájila nejvýše nasazená Viktoria Azarenková, která ve finále porazila čínskou turnajovou šestku Li Na po třísetovém boji 4–6, 6–4 a 6–3. Upevnila si tak první příčku na žebříčku WTA.

Nasazení hráček 

  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Maria Šarapovová (semifinále)
  Serena Williamsová (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Angelique Kerberová (4. kolo)
  Li Na (finále)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Caroline Wozniacká (4. kolo)
  Marion Bartoliová (3. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (4. kolo)
  Maria Kirilenková (4. kolo)
  Dominika Cibulková (2. kolo)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Julia Görgesová (4. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (čtvrtfinále)
  Yanina Wickmayerová (3. kolo)
  Varvara Lepčenková (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (3. kolo)
  Klára Zakopalová (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Venus Williamsová (3. kolo)
  Sie Su-wej (2. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (3. kolo)
  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Sloane Stephensová (semifinále)
  Tamira Paszeková (2. kolo)
  Urszula Radwańská (1. kolo)
  Mona Barthelová'' (1. kolo)

 Kvalifikace 

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= V Azarenková
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Niculescuová
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= E Daniilidouová
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ka Plíšková
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= L Kumkhumová
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Arvidssonová
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Hamptonová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= U Radwańská
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= V Lepčenková
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Hercogová
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= C Garciaová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Vesninová
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Johanssonová
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Espinosová
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= R Vinciová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= V Azarenková
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=  E Daniilidouová
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= L Kumkhumová
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= J Hamptonová
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=21
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Vesninová
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= 
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= R Vinciová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= V Azarenková
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= J Vesninová
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= R Vinciová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=64
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= V Azarenková
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

2. sekce

3. sekce

7. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= A Kerberová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Svitolinová
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= L Hradecká
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=710
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= K Bertensová
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=68
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= C Dellacquová
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=60
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= M Keysová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Vögeleová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= T Paszeková
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= J Makarovová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2='''7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= ML de Britová
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Giorgiová
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

8. sekce

Reference 

Australian Open 2013